Seznam sezon lige NHL od začetka lige in tudi njenega predhodnika NHA.

NHA 
1910 |
1910/11 |
1911/12 |
1912/13 |
1913/14 |
1914/15 |
1915/16 |
1916/19

Sezone so se začele januarja in končevale marca vse do sezone 1910/11, ki je bila prva, ki se je začela pred novim letom.

Zgodnja leta 
1917/18 |
1918/19 |
1919/20 |
1920/21 |
1921/22 |
1922/23 |
1923/24 |
1924/25 |
1925/26 |
1926/27 |
1927/28 |
1928/29 |
1929/30 |
1930/31 |
1931/32 |
1932/33 |
1933/34 |
1934/35 |
1935/36 |
1936/37 |
1937/38 |
1938/39 |
1939/40 |
1940/41 |
1941/42

Obdobje Prvotnih šest 
1942/43 |
1943/44 |
1944/45 |
1945/46 |
1946/47 |
1947/48 |
1948/49 |
1949/50 |
1950/51 |
1951/52 |
1952/53 |
1953/54 |
1954/55 |
1955/56 |
1956/57 |
1957/58 |
1958/59 |
1959/60 |
1960/61 |
1961/62 |
1962/63 |
1963/64 |
1964/65 |
1965/66 |
1966/67

Leta širitev 
1967/68 | 
1968/69 |
1969/70 |
1970/71 |
1971/72 |
1972/73 |
1973/74 |
1974/75 |
1975/76 |
1976/77 |
1977/78 |
1978/79 |
1979/80 |
1980/81 |
1981/82 |
1982/83 |
1983/84 |
1984/85 |
1985/86 |
1986/87 |
1987/88 |
1988/89 |
1989/90 |
1990/91 |
1991/92 |
1992/93 |
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
1999/00 |
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 (NHL odpust dela)

Leta po odpustu dela do danes 
2005/06 |
2006/07 |
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11

Glej tudi 
 NHL nabor
 Seznam zmagovalcev Stanleyevega pokala
 Časovnica NHL
 NHL Tekma zvezd
 Seznam pred-NHL sezon
 Seznam WHA sezon